Beauchene kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Beauchêne, Orne, kommun, 
 Beauchêne, Loir-et-Cher, kommun,